Джеймс Уайт (1928—1999) — британский писатель-фантаст, один из представителей «новой волны».

Биография 
Джеймс Уайт родился 7 апреля 1928 года в Северной Ирландии, в Белфасте. Родители его неизвестны. Окончил начальную школу Сент-Джонс (учился с 1935 по 1941 годы) и среднюю школу (с 1942 по 1943 годы). Будучи подростком жил с приемными родителями. Хотел изучать медицину, но финансовые возможности помешали этому. С 1943 по 1965 годы работал сначала продавцом, затем клерком и заместителем директора магазина верхней одежды. Женился на Маргарет "Пегги" Саре Мартин (англ. Margaret "Peggy" Sarah Martin), поклоннице научной фантастики. В 1955 году у пары родилась тройня: дочь Патриция и сыновья Мартин и Питер. С 1966 по 1984 годы Джеймс Уайт — заместитель начальника отдела по связям с общественностью компании Sorts Aircraft. Уайт продолжал свою работу в Sorts Brothers, так как его рассказы не приносили достаточно денег, для того чтобы отдать все свое время авторству. В 1980 году он преподавал курс литературы в филиале Образовательной ассоциации трудящихся, в Белфасте. Когда диабет серьезно ослабил его зрение, Уайт досрочно вышел на пенсию в 1984 году и переехал в курортный город Портстьюарт, где он продолжал писать. В течение многих лет он был членом совета Британской ассоциации научной фантастики, а также покровителем Ассоциации фантастической ирландский науки, вместе с Гарри Гаррисоном и Энн Маккефри. Уайт также был большим пацифистом. Джеймс Уайт умер от сердечного приступа 23 августа 1999 года, как раз, когда его романы «Двойной контакт» и «The First Protector» были подготовлены к публикации.

Творчество 
Джеймс Уайт увлёкся научной фантастикой в 1941 году, тогда же познакомился с Уолтером Уиллисом, совместно с которым участвовал в издании фэнзинов «Slant» (1948—1953) и «Hyphen» (1952—1965). Первый рассказ Уайта — «Assisted Passage» — был напечатан в журнале Джона Корнелла «New Worlds», в январском номере за 1953 год. В 1957 году в издательстве «Ace Books» вышел первый роман Джеймса Уайта — «The Secret Visitors». 
Основной темой творчества Дж. Уайта является первый контакт между человеком и инопланетянами. По словам самого Уайта
Попытки понять поведение и мыслительные процессы инопланетян часто помогают лучше понять проблемы человеческие — взаимопонимания, приспособления к чужому, непривычному окружению, наконец, к другому человеку, несмотря на многочисленные различия между ним и вами — от цвета кожи до политических убеждений.
В отличие от многих других английских писателей-фантастов, Уайт не изображает инопланетян врагами и захватчиками, априорно враждебными людям, для него инопланетянин — носитель разума, достойный уважения независимо от внешнего облика. 
Единственным исключением является роман Underkill (1979), в котором инопланетяне предстают в образе религиозных фанатиков-фундаменталистов. 
Наибольшую известность ему принёс цикл произведений «Космический госпиталь», который Уайт писал с 1962 года до конца жизни. Цикл рассказывает о главном госпитале двенадцатого сектора Галактики. Госпиталь — космическая станция из 384 уровней, в котором совместно работают врачи, относящиеся более чем к 80 формам разумной жизни — от теплокровных, дышащих кислородом, до существ, живущих в вакууме и питающихся радиацией.

Литературные премии 
В 1972 году за роман «All Judgement Fled», написанный в 1968 году, Джеймсу Уайту была присуждена премия Еврокон. Роман «Second Ending» (1962) был номинирован на премию «Хьюго», однако проиграл роману Р. Хайнлайна «Чужак в чужой стране». В 1999 году Дж. Уайту была присуждена премия Европейского общества научной фантастики.

Увековечение памяти 
В память Джеймса Уайта издательством TTAPress учреждена премия Джеймса Уайта в размере 250 фунтов стерлингов, вручаемая ежегодно за лучший научно-фантастический рассказ, написанный автором-непрофессионалом, опубликованный в журнале Interzone.

Библиография 
 The Secret Visitors (1957)
 Second Ending (1962)
 Deadly Litter (1964, сборник рассказов)
 Open Prison (1965, также выходил под названием Escape Orbit)
 The Watch Below (1966)
 All Judgement Fled (1968)
 The Aliens Among Us (1969)
 Tomorrow Is Too Far (1971)
 Dark Inferno (1972, выходил также под названием Lifeboat)
 The Dream Millenium (1974)
 Monsters and Medics (1977, сборник рассказов)
 Underkill (1979)
 Futures Past (1982)
 Federation World (1988)
 The Silent Stars Go By (1991)
 Earth:Final Conflict:First Protector (1999)

Цикл «Космический госпиталь» 

 Hospital Station (1962, в русском переводе — «Космический госпиталь»)
 Star Surgeon (1963, «Звёздный хирург»)
 Major Operation (1971, «Большая операция»)
 Ambulance Ship (1979, «Скорая помощь»)
 Sector General (1983, «Чрезвычайные происшествия», сборник рассказов)
 Star Healer (1984, «Звёздный врач»)
 Code Blue — Emergency (1987, «Межзвёздная неотложка»)
 The Genocidal Healer (1991, «Врач-убийца»)
 The Galactic Gourmet (1997, «Галактический шеф-повар»)
 Final Diagnosis (1997, «Окончательный диагноз»)
 Mind Changer (1998, «Космический психолог»)
 Double Contact (1999, «Двойной контакт»)

Примечания

Ссылки 

 Биография и библиография на fantlab.ru

Родившиеся в Белфасте
Писатели-фантасты Великобритании
Еврокон
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний